O Grupo Especial de Reação (GER) é um dos grupos táticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Anteriormente, era denominado Grupo Especial de Resgate 

Compete ao GER, segundo a resolução SSP/SP 13/2010, atender ocorrências com reféns, decorrentes da atividade de polícia judiciária afeta às atribuições do DOPE ou de outro órgão de execução da Polícia Civil, mediante autorização do Delegado de Polícia Diretor do DOPE ou do Delegado Geral de Policia ou do Secretário da Segurança Pública.

Atua principalmente em conjunto com a Divisão de crimes contra o patrimonio do DEIC , e eventualmente em apoio a outras unidades da Polícia Civil.

Para isso, o grupo possui equipes táticas treinadas nos mesmos moldes de outras unidades de operações especiais, como o GOE - Grupo de Operações Especiais e também o GARRA - Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. Além disso, também é vinculada ao GER a Unidade Antibomba da Polícia Civil, que tem por atribuição básica a atuação em ocorrências que haja explosivos.

Polícia Civil do Estado de São Paulo
Tropas de elite policiais civis do Brasil